Reu steht für:

 Reu (Insel), eine Insel der Woodlark-Inseln in der Salomonensee
 Re'u, Patriarch, Vater von Serug, im Alten Testament namentlich erwähnter Mann, siehe Regu

Reu ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Reu (1911–1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Reu (* 1940), deutscher Jurist, Richter, Staatsanwalt, Notar, Autor, Politiker der CDU

Siehe auch:
 REU
 Rau